Леонидовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Леонидовское сельское поселение — входит в Пензенский район Пензенской области
 Леонидовское сельское поселение — входит в Ельнинский район Смоленской области